Brooke ist ein Familienname und ein meist weiblicher Vorname, selten auch ein männlicher.

Namensträgerinnen

Künstlername 
 Brooke Scullion (* 1999), irische Sängerin

Vorname  
 Brooke Abel (* 1988), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Brooke A. Ackerly, US-amerikanische Politikwissenschaftlerin

 Brooke Apshkrum (* 1999), kanadische Rennrodlerin
 Brooke Ashley (* 1973), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Brooke Astor (1902–2007), US-amerikanische Wohltäterin
 Brooke Austin (* 1996), US-amerikanische Tennisspielerin
 Brooke Ballentyne (* 1982), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Brooke Benjamin (1929–1995), britischer Mathematiker
 Brooke Bennett (* 1980), US-amerikanische Schwimmerin
 Brooke Bloom, US-amerikanische Schauspielerin
 Brooke Borg (* 1992), maltesische Popsängerin und Songwriterin
 Brooke Marie Bridges (* 1991), US-amerikanische Schauspielerin
 Brooke Bundy (* 1944), US-amerikanische Schauspielerin
 Brooke Burke Charvet (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin, Tänzerin, Fernsehmoderatorin und ein Fotomodell
 Brooke Burns (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin und ehemaliges Model
 Brooke Butler (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Brooke Claxton (1898–1960), Politiker der Liberalen Partei Kanadas
 Brooke D’Orsay (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Brooke Davis (* 1980), australische Schriftstellerin
 Brooke Donoghue (* 1995), neuseeländische Ruderin
 Brooke Elby (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Brooke Elliott (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Brooke Fraser (* 1983), neuseeländische Pop-/Folk-Sängerin und Songwriterin
 Brooke Graddon (* 1987), britische Wasserspringerin
 Brooke Greenberg (1993–2013), US-amerikanische Frau mit seltener Entwicklungsstörung
 Brooke Halliday (* 1995), neuseeländische Cricketspielerin
 Brooke Hanson (* 1978), australische Schwimmerin
 Brooke Haven (* 1979), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Brooke Hogan (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin
 Brooke Krueger-Billett (* 1980), australische Hammerwerferin
 Brooke Langton (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin
 Brooke Magnanti (* 1975), US-amerikanisch-britische Bloggerin, Schriftstellerin und ehemalige medizinische Forscherin
 Brooke Miller (* 1976), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Brooke Mooney (* 1996), US-amerikanische Ruderin
 Brooke Nevin (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Brooke Nichole Lee (* 1989), australische Schauspielerin
 Brooke Niles (* 1981), US-amerikanische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Brooke Palsson (* 1993), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Brooke Pratley (* 1980), australische Ruderin
 Brooke Raboutou (* 2001), US-amerikanische Sportklettererin
 Brooke Ramel, US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Brooke Satchwell (* 1980), australische Schauspielerin und Model
 Brooke Shields (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Brooke Shipley, US-amerikanische Mathematikerin

 Brooke Stratton (* 1993), australische Weitspringerin
 Brooke Sweat (* 1986), US-amerikanische Beachvolleyballspielerin
 Brooke Valentine (* 1985), US-amerikanische Sängerin
 Brooke Voigt (* 1993), kanadische Snowboarderin
 Brooke Wales (* 1990), US-amerikanische Skirennläuferin

Namensträger 
 Brooke Foss Westcott (1825–1901), britischer Theologe und Bischof von Durham

Familienname

A 

 Ally Brooke (* 1993), US-amerikanische Sängerin
 Anthony Brooke (1912–2011), Thronprätendent von Sarwak

 Ashlynn Brooke (* 1985), US-amerikanische Pornodarstellerin

B 
 Barbara Brooke, Baroness Brooke of Ystradfellte (1908–2000), britische Politikerin (Conservative Party)
 Basil Brooke, 1. Viscount Brookeborough (1888–1973), britischer Politiker
 Beth Brooke (* 1959), US-amerikanische Geschäftsfrau
 Bob Brooke (Robert William Brooke; * 1960), US-amerikanischer Eishockeyspieler

C 

 Charlotte Brooke (1740–1793), irische Dichterin
 Christine Brooke-Rose (1923–2012), schweizerisch-englische Schriftstellerin
 Christopher Brooke (1927–2015), englischer Historiker
 Clive Brooke, Baron Brooke of Alverthorpe (* 1942), britischer Politiker (Labour Party)

D 
 Dana Brooke (* 1988), US-amerikanische Wrestlerin

E 
 Edward Brooke (Fechter) (1916–2002), kanadischer Fechter
 Edward Brooke (1919–2015), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Brooke (* 1989), englische Triathletin

F 
 Frances Brooke (1724–1789), englisch-kanadische Schriftstellerin

G 

 George Doswell Brooke (1878–1982), US-amerikanischer Eisenbahnmanager
 Gustavus Vaughan Brooke (1818–1866), irischer Schauspieler

H 
 Harold Brooke (1899–??), australischer Segler

 Hillary Brooke (1914–1999), US-amerikanische Schauspielerin

J 
 James Brooke (1803–1868), Weißer Raja von Sarawak
 James Henry Brooke (1771–1857), britischer Mineraloge und Kristallograph

 Jonatha Brooke (* 1964), US-amerikanische Sängerin und Songwriter
 Julian Brooke-Houghton (* 1946), britischer Segler

K 
 Keith Brooke (* 1966), britischer Science-Fiction-Autor

L

P

R 

 Robert Brooke (um 1760–1800), US-amerikanischer Politiker und Freimaurer
 Robert Brooke-Popham (1878–1953), britischer Luftmarschall
 Robin Brooke (* 1966), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Rupert Brooke (1887–1915), englischer Dichter

S 
 Siân Brooke (* 1980), britische Schauspielerin

T 
 Teresa Brooke (* vor 1975), englische Squashspielerin

 Tim Brooke-Taylor (1940–2020), britischer Schauspieler
 Tom Brooke (* 1978), britischer Schauspieler
 Tyler Brooke (1886–1943), US-amerikanischer Schauspieler

V 
 Victor Brooke (1843–1891), britischer Naturforscher

W 
 Waldeen Falkenstein Brooke de Zats (1913–1993), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin, siehe Waldeen Falkenstein
 Walker Brooke (1813–1869), US-amerikanischer Politiker (Mississippi)

Z 
 Zachary Brooke (1883–1946), britischer Mediävist
 Zinzan Brooke (* 1965), neuseeländischer Rugbyspieler

Siehe auch 
 Brook

Weiblicher Vorname
Familienname
Englischer Personenname
Männlicher Vorname